Acaulospora — рід грибів родини Acaulosporaceae. Назва вперше опублікована 1974 року.

Класифікація 
Згідно з базою даних Index Fungorum рід налічує 54 визнаних види:

Примітки

Джерела 
 Gerdemann, J.W.; Trappe, J.M. 1974. The Endogonaceae in the Pacific North West. Mycologia Memoirs. 5:1-76 — P.31

Роди грибів
Гломероміцети